Ababaloj – anioł przywoływany w zaklęciach salomonowych. Imię tego anioła pojawia się również w Grimorium Verum.

Bibliografia 
 

Anioły